Бозио I Сфорца (, * 1411, † 1476) от фамилията Сфорца е граф на Санта Фиора, граф на Котиньола, синьор на Кастел'Аркуато.

Той е третият, най-малък извънбрачен син на кондотиера Джакомо/Муцио Атендоло (1369 – 1424) и метресата му Лучия от Торсано. Брат е на Франческо I Сфорца, от 1450 г. херцог на Милано, и на Алесандро Сфорца, от 1445 г. господар на Пезаро.

Бозио Сфорца се жени за пръв път през 1439 г. за Чечилия Алдобрандески, графиня на Санта Фиора († 1451), дъщеря на Гуидо Алдобрандески, граф на Санта Фиора, и има дъщеря:
 Констанца Сфорца ди Санта Фиора, омъжена за Филипо Мария Сфорца (1448 – 1492), граф на Корсика и Павия, третият син на Франческо I Сфорца и Бианка Мария Висконти.

За втори път той се жени през 1464 г. за Гризелда от Капуа, дъщеря на Матео Акуавива, херцог на Атри.

Бозио Сфорца е прародител на графовете на Санта Фиора, на маркизите на Прочено, на херцозите на Сени и Онано (по-късно Сфорца-Чезарини като херцози на Сени).

Източници 

 Sfòrza, Bosio, Enciclopedia Treccani, treccani.it

Сфорца
Графове на Италия
Мъже
Италианци
Италианска аристокрация